ТАХ и Тах — многозначный термин:
 ТАХ — тетраазахлорин
 Тах — фараон Древнего Египта
 Тах — (арм.) в армянской поэзии старинная светская или духовная песня (в отличие от современной песни, называемой «эрг»)

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей